Подопытные () — американский супергеройский ситком, премьера которого состоялась 27 февраля 2012 года на телеканале Disney XD. Авторы сериала Брайан Мур и Крис Петерсон. Продолжение сериала не планируется, как было объявлено этим же телеканалом 8 июня 2017.

Оригинальное название сериала Lab Rats «Лабораторные крысы», однако в России сериал получил название «Подопытные». 4 сезон был снят под названием «Подопытные. Остров биоников». 5 сезон был снят под названием сериала «Подопытные. Элитный отряд».

Сюжет 
Однажды мальчишка по имени Лео проникает в секретную лабораторию своего отчима, Дональда Дэвенпорта, и знакомится с его уникальным экспериментом. Результат эксперимента это трое подростков, обладающие сверхспособностями. Адам обладает нечеловеческой силой, Чейзу достался суперинтеллект, а Бри может бегать со скоростью молнии. Лео убедил отчима в том, что подросткам нужно больше общения и тогда троица стала ходить в школу вместе с Лео. Первый же день в школе закончился проблемами, но у них еще всё впереди.

В ролях

В главных ролях 
 Чейз Дэвенпорт (Билли Ангер а.к.а Уильям Брент) — пятнадцатилетний подросток, обладающий высоким интеллектом. В жизни этот мальчик слабый, но когда его кто-то разозлит, то в нём просыпается второе «Я» по имени Спайк, которое контролирует его личность. Тому, кто его разозлил, мало не покажется. Он также владеет молекулярным кинезом, может делать лазерный Бо (эту способность ему подарил Дуглас) и умеет создавать силовое поле.
 Адам Дэвенпорт (Спенсер Болдман) — шестнадцатилетний подросток, созданный наподобие супермена, обладающий суперсилой. Также он владеет лазерным видением, которым он не совсем может управлять и мощным дыханием. Ещё у мальчика происходит глюк, когда он очень счастлив, то стреляет гранатами из рук. Также, если он очень зол, может испускать огонь из глаз. В одной из серий он нашёл в себе новую способность — создавать мощные энергетические волны.
 Бри Дэвенпорт (Келли Бёрглунд) — пятнадцатилетний подросток, обладающая мегаскоростью и ловкостью. Чуть позже открыла в себе способность имитировать чужие голоса. Её бионическая сила повлияла на её фигуру, которая стала очень худой. Также она может становиться невидимой. 
 Лео Френсис Дули (Тайрел Джексон Уильямс) — четырнадцатилетний подросток без каких-либо способностей (хотя позже Дуглас внедрил ему бионическую руку, которая дает суперсилу, производство лазерных лучей, кинетический бросок и, позже, передачу энергии; позже получил и бионическую ногу). У Дональда отсутствовало доверие к нему из-за хаоса, устроенного им, но позже Лео показал, что он ответственный. Очень часто он кажется эгоистичным. Со второго сезона Лео — часть команды. Встречается с Жанель.
 Дональд Дэвенпорт (Хэл Спаркс) — тридцативосьмилетний изобретатель-миллиардер. Забрал у брата Дугласа маленьких Адама. Бри и Чейза. Эгоистичный и самолюбивый, считает, что Эдди — его лучший друг.

Второстепенные персонажи 
 Таша Дэвенпорт (Энджел Паркер) — мать Лео и жена Дональда. Так же она является матерью трех подростков, Адама, Чейза и Бри, но особенно для Бри, так как они обе единственные девушки в доме. Таша работает репортером, учитывая, что её никто не считает хорошим репортером. Знает, как навести порядок в доме.
 Эдди (Уилл Форте) — система охраны дома, изобретение Дональда Дэвенпорта. Он управляет всем домом и также недолюбливает Ташу и детей.
 Директор Перри (Мейли Фланаган) — директор в школе куда ходят Лео, Адам, Чейз и Бри. В особенности она не любит Лео. Её полное имя Терри Черри Перри (Тереза). Узнав, что дети — бионики, шантажом вымогает деньги у Дэвенпортов.
 Маркус (Матеус Уорд) — тайный шпион, а также андроид. Его коварный план состоял в том, чтобы узнать местонахождение «Подопытных» для своего босса, который является родным братом Дональда. Обладает всеми способностями Адама, Бри и Чейза. Изначально погиб, когда на него обрушился потолок от волны, которую вызвал Адам, но в 4 сезоне возвращается и снова оказывается побеждённым.
 Дуглас Дэвенпорт (Джереми Кент Джексон) — родной брат Дональда, создатель Адама, Бри и Чейза и Маркуса. В 1 и 2 сезоне является главным антагонистом. Но в 3 сезоне сначала начинает служить злому учёному Виктору Крейну, а потом переходит на сторону добра и помогает своему брату, а также Адаму, Бри и Чейзу.
 Виктор Крейн (Грэхэм Шилз) — суперзлодей-миллиардер. Также бионик. Главный антагонист 3 сезона. Изначально ему помогал Дуглас, но после его ухода, Крейн создаёт армию бионических суперсолдат. Уничтожен в 4 сезоне.
 Себастьян (Коул Винг) — бионик, бывший солдат армии Крейна, обучавшийся в бионической академии. Начал мятеж вместе с Лексией и Тэнком, узнав правду о своем создателе. Позже посажен в тюрьму.
 Боб (Брэндон Сальтаго-Телис) — друг Адама, бывший бионический солдат. Умеет летать.
 Джизелль Уикерс (Джессалин Ванлим) — главный антагонтист 4 сезона. Бывшая коллега Дугласа. Хотела создать армию андроидов.
 Трой Уэст (Лео Говард) — помощник Джиззель. Андроид. Симпатия Бри. Позже убит ею.

Список серий телесериала

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы-ситкомы США
Шоу Disney XD
Телесериалы США, запущенные в 2012 году